Place du Canada (Paris), ein Platz in Paris im 8. Arrondissement
 Place du Canada (Montreal), ein Platz im Zentrum von Montreal
 Canada Place, ein markantes Gebäude in Vancouver